Can Bertran (Alella), casa a Alella (Maresme)
 Can Bertran (Arnes), casa a Arnes (Terra Alta)
 Can Bertran (les Franqueses del Vallès), masia de Corró d'Amunt, municipi de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Bertran (Ripollet), casa de Ripollet (Vallès Occidental)
 Can Bertran (Santa Eugènia de Berga), masia de Santa Eugènia de Berga (Osona)